Polané jsou starověký slovanský kmen obývající území dnešního Polska, Ruska, Běloruska, Ukrajiny, Česka, Slovenska. Polané se dělí na dvě podskupiny:

 Polané (východní)
 Polané (západní)